Il termine Hewitt può riferirsi a:

Geografia
 Stati Uniti d'America
Hewitt – città della Contea di Todd, Minnesota
Hewitt – città della Contea di McLennan, Texas

Musica
 Jennifer Love Hewitt – terzo album dell'omonima cantante

Persone
 Andrea Hewitt – triatleta neozelandese (1982-  )
 Angela Hewitt – pianista canadese (1958-  )
 Bob Hewitt – tennista australiano (1940-  )
 Emma Hewitt – cantante e compositrice australiana (1988-  )
 James Hewitt – musicista britannico (1770-1827)
 Jennifer Love Hewitt – attrice e produttrice cinematografica statunitense (1979-  )
 Jessica Hewitt – pattinatrice di short track canadese (1986-  )
 John Hewitt – zoologo (erpetologo ed aracnologo) e archeologo sudafricano (1880-1961)
 John Hewitt – poeta nordirlandese (1907-1987)
 Lleyton Hewitt – tennista australiano (1981-  )
 Martin Hewitt – attore statunitense (1958-  )
 Norm Hewitt – rugbista a 15 neozelandese (1968-  )
 Paul Hewitt – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense (1963-  )
 Peter Hewitt – regista britannico (1962-  )
 Ron Hewitt – calciatore gallese (1928-2001)
 Steve Hewitt – batterista inglese (1971-  )
 Thomas Hewitt – personaggio cinematografico, noto anche come Leatherface, protagonista del film Non aprite quella porta
 William Ernest Hewitt – noto come Bill Hewitt, giocatore di football americano statunitense (1909-1947)
 William Severlyn Hewitt – cestista statunitense (1944-  )